Richville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Richville (Minnesota)
Richville (New York)